Årslev kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Årslev (Faaborg-Midtfyn Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Årslev Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Årslev (Hjordkær Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hjordkær Sogn, Aabenraa Kommune
 Årslev (Sønder Årslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sønder Årslev Sogn, Aarhus Kommune
 Årslev (Randers Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Årslev Sogn, Randers Kommune
 Årslev (Sønderup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sønderup Sogn, Slagelse Kommune